Редеривация:
 Редеривация, или обратное словообразование, — возникновение слова путём интерпретации слова как производного и отделения из него ложного аффикса (зонтик → зонт + -ик).
 Редеривация — очищение, избавление организмов от патогенов.